Benni bezeichnet:
 Benni (Zeitschrift), eine Kinderzeitschrift
 Benni, Kurzform des männlichen Vornamens Benjamin bzw. Benedikt
 Benni – ein Bär für alle Fälle, Filmserie

Benni ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Benni (1839–1867), polnischer Journalist, Übersetzer, Revolutionär und Freiheitskämpfer
 Chemogo Dodzil Benni (1941–1987), ghanaischer Militär und Diplomat
 Stefano Benni (* 1947), italienischer Schriftsteller und Journalist

Siehe auch:
Beni
Bennie
Benny